Dalok

 Circles (Andrea-dal)
 Circles (Atlantic Starr-dal)
 Circles (Cavo-dal)
 Circles (Christina Aguilera-dal)
 Circles (Deno-dal)
 Circles (George Harrison-dal)
 Circles (Harry Chapin-dal)
 Circles (Jana Kramer-dal)
 Circles (Luciano Berio-kompozíció)
 Circles (Marques Houston-dal)
 Circles (Pierce the Veil-dal)
 Circles (Post Malone-dal)
 Circles (The Who-dal)
 Circles (Just My Good Time)

Albumok

 Circles (Dante Bowe-album)
 Circles (Gavin Harrison és 05Ric-album)
 Circles (Heroes & Zeros-album)
 Circles (Mac Miller-album)
 Circles (Marilyn Crispell-album)
 Circles (P.O.D.-album)
 Circles (Soil & Pimp Sessions-album)
 Circles (The Autumn Defense-album)
 Circles (The New Seekers-album)
 Circles (Unwed Sailor-középlemez)

Egyéb

 Circles (cég)